Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2008 waren das 92. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 22. bis 24. Mai 2008 vom BC Sindelfingen im Billardcafe Die Drei in Sindelfingen in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Thomas Engert gewann das Turnier durch einen 9:1-Sieg im Finale gegen den Italiener Fabio Petroni.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 German Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 German Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

092
Billardturnier in Sindelfingen
Poolbillardveranstaltung 2008